Коде́тта () — в классической музыке короткая музыкальная связка, следующая за партией, темой, секцией. Кодетта может встречаться и в завершении, коде или постлюдии. 

На кодетту возлагается функция гармонического подтверждения каданса. Выделяются два типа кодетт:
 гармоническая — обычно два такта, повторяющие гармонии (но не обязательно мелодию) последней фразы;
 мелодическая — по крайней мере четыре такта, обычно использующие фигуру из предыдущей фразы, хотя встречается и новый музыкальный материал.

См. также 
 Бридж (музыка) — близкое понятие в современной музыке

Литература 
 Codetta // Leon Stein. Anthology of Musical Forms — Structure & Style. Alfred Music, 1999. С. 60.

Формальные секции в музыкальном анализе